Ian Black può riferirsi a:
Ian Black – (1924-1912) calciatore britannico

Ian Black – (1960- vivente) calciatore britannico
Ian George Black – (1985-vivente) calciatore britannico
Ian MacIntosh Black – (1941-vivente) nuotatore britannico

Ian Black – giornalista britannico